U afričkoj zoni kvalifikacija za pet mjesta za plasman na svjetsko prvenstvo 2010. natjecat će se 53 momčadi. To će ujedno biti i kvalifikacije za Afrički kup nacija, koji će se igrati 2010. u Angoli.

Format natjecanja 

U prvom krugu, deset najlošije plasiranih reprezentacija prema FIFA-inoj ljestvici razigravale su za prolazak u drugi krug natjecanja. U drugom krugu su 48 reprezentacija raspodijeljene u 12 grupa po četiri. Pobjednici skupina, te osam drugoplasiranih s najviše bodova, kvalificirat će se u treći krug. U trećem krugu preostalih 20 reprezentacija bit će raspodijeljene u pet grupa s po četiri momčadi. Pobjednici skupina kvalificirat će se na svjetsko prvenstvo, a tri prvoplasirane momčadi iz svake skupine plasirat će se na Afrički kup nacija.

Prvi krug 

U prvom krugu izvučeni su sljedeći parovi:

  - 
  -  
  - 
  - 
  - 

Sveti Toma i Princip i Srednjoafrička Republika su odustali od natjecanja. Zbog toga su Sejšeli i Svaziland prošli u drugo kolo, a reprezentacije protiv kojih su igrali, Somalija i Džibuti igrale su međusobno. Budući da Somalija nema stadion koji bi zadovoljavao FIFA-ine kriterije, igrana je samo jedna utakmica u Đibutiju.

Drugi krug

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4

Skupina 5

Skupina 6

Skupina 7

Skupina 8

1FIFA je zbog problema u Etiopskom nogometnom savezu, izbacila Etiopiju iz natjecanja, te su poništene sve njene utakmice.

Skupina 9

Skupina 10

Skupina 11

1 Eritreja je odustala od natjecanja

Skupina 12

Treći krug 

Izvlačenje skupina za treći krug natjecanja održano je 22. listopada u Zurichu.

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Najbolji strijelac

Vanjske poveznice
Službena stranica  

Kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u nogometu